Рошканы (, , Рошкань) может обозначать названия следующих населённых пунктов:

Молдавия 
 Рошканы — село в Новоаненском районе.
 Рошканы — село в Резинском районе.
 Рошканы — село в Страшенском районе.

Румыния 
 Рошканы - село в составе коммуны Бэняса, жудеца (уезда) Галаць. 
 Рошканы - село в составе коммуны Добра, жудеца (уезда) Хунедоара. 
 Рошканы - село, находящееся в административном подчинении города Литены, жудеца (уезда) Сучава.